Sint-Pauluskathedraal (Luik), de huidige kathedraal van het bisdom Luik
Sint-Lambertuskathedraal (Luik), oorspronkelijke kathedraal van Luik, afgebroken in 1794